een sportterm, zie poule.
 het project van De Eenzame Uitvaart, opgericht door F. Starik.